Az AL vagy al jelentései:

 Al, az alumínium vegyjele
 AL, Alabama USA-tagállam postai kódja
 .al, Albánia top level domainje
 Réseau ferroviaire d’Alsace-Lorraine, az 1919 és 1938 közötti elzász-lotaringiai vasúthálózat rövidítése AL